« Lumière noire » est un oxymore de la langue française. Il a été utilisé pour dénommer une lumière située entre le bleu et l'ultraviolet.

Comme titre d'œuvres 

 La Lumière noire est un téléfilm français réalisé par Pierre Viallet en 1972.
 Lumière noire est un film français réalisé par Med Hondo en 1994.
 Lumière noire (Darklight) est un téléfilm américain réalisé par Bill Platt en 2004.

En anglais 
 Blacklight est une super-héroïne de comics, alliée de Spider-Girl.

Notes et références